Catita pode referir-se a:

Várias espécies de marsupiais, incluindo:
Várias do género Monodelphis
Gracilinanus microtarsus
À espécie de rato Mus musculus

Outros usos
 Irmãos Catita - grupo musical português.
 Rita Catita - desenho animado utilizado num programa da televisão portuguesa, usando tecnologia CBS.

Desambiguação